Norwegian Air Lines (del seu nom en noruec Det Norske Luftfartselskap), companyia aèria històrica de Noruega
 Dynamic noise limiter, sistema de reducció de soroll per a magnetòfon de casset desenvolupat per Philips
 No-linealitat diferencial (del seu nom en anglès Differential Non-Linearity), mesura del funcionament dels convertidors digital-analògic i analògic-digital
 DNL també és el codi de l'UCI del Dynatek-Latvia, equip ciclista de Letònia